Jacques Normand (1848-1931), écrivain et poète  français ;
 Jacques Normand (1859-1941), écrivain et poète français ;  
 Jacques Normand (), acteur et comédien français ;
 Jacques Normand (1922-1998), chanteur, animateur de radio et de télévision québécois.